Andrew Huang kan syfta på:

  (född 1975), en amerikansk hacker.
 Andrew Huang (musiker) (född 1984), en kanadensisk musiker och YouTube-personlighet.